Колываново — название нескольких населённых пунктов:
 Колываново — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Колываново — деревня в Кунгурском районе Пермского края.